Milan Němec – czeski aktor
 Milan Němec – słowacki piłkarz, reprezentant Czechosłowacji